Met, MET eller The Met kan betyde:

Bygninger

Seværdigheder
 I Manhattan, New York:
 The Met, Metropolitan Opera 
 The Met, Metropolitan Museum of Art 
 MET, Manhattan Ensemble Theatre
 Manila Metropolitan Theater i Manila, Filippinerne
 Adskillige bygnigner kaldes Metropolitan Opera House
 The Met (kunstcenter) i Bury, Greater Manchester

Sportsarenaer
 Met Center i Bloomington, Minnesota
 Met Park i Norfolk, Virginia
 MetLife Stadium i East Rutherford, New Jersey
 Metropolitan Stadium i Bloomington, Minnesota

Andre bygninger 
 The Met (skyskraber), skyskraber med lukluslejligheder i Sathon, Bangkok, Thailand
 Metropolitan Building (Minneapolis), revet ned i 1961
 Metropolitan Miami, kompleks i Miami, Florida

Medier og underholdning
 The Met: Policing London, BBC-dokumenter
 I spil:
 Met, karakter i videospilseriet Mega Man
 Mind's Eye Theatre, live-action-rollespil
 Medier:
 Met 107, radiostation i Bangkok
 The Met (avis), på Leeds Beckett University

Kemi 
 Methylethyltryptamin, hallucinogen 
 Methionin, aminosyre

Offentlige instanser 
 Manchester Metropolitan University, England, UK

Politi 
Metropolitan Police Department of the District of Columbia i Washington, D.C.
Metropolitan Police Service i London

Kollektiv transport 
 London Underground:
 Metropolitan line  
 Metropolitan Railway, oprindeligt selskab
 Metropolitan Electric Tramways, sporvejsselskab i London
 Metropolitan Transit Authority of Black Hawk County i Waterloo, Iowa, USA
 The Met, senere Metlink, tidligere paraplyorganisation for kollektiv transport i Melbourne, Australia

Erhverv 
 Modesto and Empire Traction Company, jernbaneselskab
 Metropolitan Life Insurance Company
 Metropolitan Stores, tidligere canadisk kæde
 Budapest Metropolitan University, tidligere Budapest College of Communication and Business

Videnskab, teknologi og matematik
 MET Matrix, et miljømæssigt analyseværktøj
 Meteorologiske institutter:
 Met Éireann, det irske metrologiske institut
 Met Office, det britiske metrologiske institut
 Rummissioner:
 MET, Mission Elapsed Time
 Modular Equipment Transporter (Apollo-program)

Anden brug
 Michigan English Test (MET), engelsk sprogtest
 Muslim Educational Trust
 Met, Nash Metropolitan automobile
 Mediterranean Editors and Translators